Кромской, Игнат Владимирович (род. 1986) — украинский сепаратист с пророссийскими взглядами, активный участник антимайдана (позывной «Топаз»)
 Кромской — посёлок, Кромской район, Орловская область, Россия

См. также 

Кромской район
Кромской Мост